Вустров може бити:

 Вустров (Вендланд), град у округу Лихов-Даненберг, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Вустров (Мекленбургише Зенплате), општина у округу Мекленбург-Штрелиц, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.